De Grand Prix-wegrace van Duitsland 1991 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 26 mei 1991 op de Hockenheimring Baden-Württemberg nabij Hockenheim, Duitsland.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1991
Duitsland
Sportevenement in Hockenheim